

Patronyme
 Gaston Monnerville, (1897-1991), est un homme politique français.
 Pierre Monnerville, (1895-1970), est un homme politique français, frère du précédent.
 Jean-Marc Monnerville, (1959- ), est un chanteur français plus connu sous le pseudonyme de Kali.

Toponymie
 Monnerville est une commune française dans le département de l'Essonne et la région Île-de-France.
 L'esplanade Gaston-Monnerville est une esplanade et espace vert situé dans le 6e arrondissement de Paris.

Homonymie
Homonymie de patronyme